Жил́ін — прізвище.

 Жилін Віктор Сергійович (1923—2002) — російський та український кінорежисер.
 Жилін Віктор Степанович (1923—2009) — український радянський футболіст і тренер. Майстер спорту (1952), заслужений тренер України (1963).
 Жилін Євген Володимирович (1976—2016) — лідер харківського бійцівського-клубу та проросійської громадської організації «Оплот».
 Жилін Ігор Юхимович (1928—1994) — радянський актор театру та кіно
 Жилін Руслан Михайлович (1965—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища